Le patronyme néerlandais ou flamand Demol ou  renvoie à une taupe (du néerlandais « mol »), qui pourrait avoir été un sobriquet descriptif pour quelqu’un qui avait les traits communément associés à la taupe en néerlandais : aveugle, épais (gros), noir (foncé), confus, fou (à tourner en rond) ou travailleur.

Le nom peut aussi se décliner:
sans l'article : 
avec l’article Van : 
avec terminaison :
-ll au lieu de -l: , de Moll
-le au lieu de -l: De Mole
-lle au lieu de -l: , de Molle
avec un suffixe génitif : , Demols, voire Moels

Patronyme

Demol 
 Dirk Demol (1959-), coureur cycliste belge ;
 Els Demol (1958-), femme politique belge ;
 François Demol (dit Protje) (1895-1966), footballeur et entraîneur belge ;
 Johan Demol (1957-), homme politique belge bruxellois ;
 Stéphane Demol (1966-), ancien footballeur belge.

de Mol / De Mol 
 Joep de Mol (1995-), hockeyeur sur gazon néerlandais ;
 Johan De Mol (1959-), homme politique belge ;
 John de Mol (1955-), milliardaire néerlandais, magnat des médias et producteur ;
 Johnny de Mol (1979-), acteur, animateur tv, réalisateur, producteur et DJ néerlandais ;
 Linda de Mol (1964-), actrice et présentatrice de télévision néerlandaise ;
 Marguerite de Mol (14?-1477), religieuse cistercienne ;
 Marie de Mol (1490-1512), religieuse cistercienne ;
 Willem de Mol (1846-1874), compositeur belge.

Mols 
Michael Alexander Mols (1970-), footballeur néerlandais.

Programme télévisé 
 De Mol est également un programme télévisé belges néerlandophones.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand